7-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1967 () проводился в городе Монреаль (провинция Квебек) c 27 февраля по 3 марта 1967 года. В провинции Квебек и городе Монреаль чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавляла скип Betty Duguid, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Квебек (скип Shirley Bradford), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (скип Shirley Pilson).

Это был последний розыгрыш чемпионата под названием «Diamond "D" Championship», со следующего сезона название было изменено на «Canadian Ladies Curling Association Championship».

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1967

1967
Спортивные соревнования в Монреале
Спорт в Канаде в 1967 году
Февраль 1967 года
Март 1967 года